In der World Series 2019 wurde vom 22. bis 30. Oktober zum 115. Mal der Gewinner der nordamerikanischen Major League Baseball ermittelt. Die Best-of-Seven-Serie wird traditionell zwischen dem Gewinner der American League und dem Champion der National League ausgespielt. Sie wurde zum dritten Mal in Folge von YouTube TV präsentiert.

Die Washington Nationals besiegten die St. Louis Cardinals in der NLCS und erreichten zum ersten Mal die World Series.

Die Houston Astros besiegten die New York Yankees in der ALCS und erreichten zum dritten Mal die World Series.

Der Weg in die World Series 
Hauptartikel: MLB 2019, ALWC 2019, NLWC 2019, ALDS 2019, NLDS 2019, ALCS 2019, NLCS 2019

Die Sieger der American League und der National League wurden zwischen dem 12. und 20. Oktober 2019 ermittelt. Die drei Division-Sieger und der Gewinner des Wild-Card-Spiels trafen in zwei Division-Series-Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Anschließend spielten die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Dienstag, 22. Oktober 2019, 19:08 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 2 
Mittwoch, 23. Oktober 2019, 19:07 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 3 
Freitag, 25. Oktober 2019, 20:07 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 4 
Samstag, 26. Oktober 2019, 20:07 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 5 
Sonntag, 27. Oktober 2019, 20:07 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 6 
Dienstag, 29. Oktober 2019, 19:07 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 7 
Mittwoch, 30. Oktober 2019, 19:07 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Übertragung

TV 
Die World Series wurde zum 20. Mal in Folge von Fox ausgestrahlt. Hauptkommentaren waren Joe Buck und John Smoltz, während Ken Rosenthal und Tom Verducci als Nebenberichterstatter eingesetzt wurden.

Radio 
Die World Series wurde zum 22. Mal in Folge von ESPN Radio übertragen.

Einzelnachweise 

2019
Baseball 2019
Houston Astros
Washington Nationals